Jacques Oudin (1908-1985), biologo francese
Jacques Oudin (1939-2020), politico francese